Osoby o tym nazwisku:
 Adrien Houngbédji – beniński polityk
 Roger Houngbédji – katolicki duchowny